Dobrna (Slovenië), gemeente in Slovenië
 Dobrna (plaats), plaats in Slovenië
 Dobrná (Tsjechië)